Мабенна (, ум. VI век) — дочь св. Брихана, память 21 сентября, 18 ноября.

Св. Мабенна (Mabenna, Mabyn, Mabon) — имя, которое носили, быть может, несколько валлийских и корневильских святых, о которых ничего определённого неизвестно. Имя данной святой связывают с именем св. Тейло (:en:Teilo, память 9 февраля). Имя Мабенна носила одна из дочерей св. Брихана (Brychan of Brecknock, память 6 апреля) из Брекнока (Brycheiniog), известного своей плодовитостью. Различные места связаны с её именем.

Источник 
 Baring-Gould, Sabine (2000). The Lives of the Saints. Oxford University Press. ISBN 0-19-820765-4
 Orme, Nicholas (2000). The Saints of Cornwall. Oxford University Press. ISBN 0-19-820765-4
 Mattingly, Joanna (2003). «Pre-Reformation Saints' Cults in Cornwall — with particular reference to the St Neot windows». in Jane Cartwright. Celtic Hagiography and Saints' Cults. Cardiff: University of Wales Press. pp. 249-70.

Ссылки 
 Кельтские и старо-английские святые

Персоналии по алфавиту
Святые Корнуолла
Святые Уэльса
Святые по алфавиту
Католические святые
Христианские святые VI века